Dade County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:

 Dade County (Georgie) – okres státu Georgie
 Dade County (Missouri) – okres státu Missouri

 Podobný název
 Miami-Dade County – okres státu Florida